A Mexican Tragedy – cortometraggio western del 1912 diretto da Thomas H. Ince
A Mexican Tragedy – cortometraggio del 1913 diretto da Wilbert Melville